|-
| 101001 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101002 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101003 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101004 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101005 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101006 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101007 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101008 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101009 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101010 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101011 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101012 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101013 - || || 20 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101014 - || || 27 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101015 - || || 27 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101016 - || || 26 d'agost, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101017 - || || 30 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101018 - || || 30 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101019 - || || 30 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101020 - || || 26 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101021 - || || 26 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101022 - || || 26 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101023 - || || 23 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101024 - || || 29 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101025 - || || 30 d'agost, 1998 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 101026 - || || 30 d'agost, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101027 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101028 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101029 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101030 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101031 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101032 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101033 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101034 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101035 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101036 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101037 - || || 28 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101038 - || || 19 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101039 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101040 - || || 28 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101041 - || || 31 d'agost, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 101042 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101043 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101044 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101045 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101046 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101047 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101048 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101049 - || || 25 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101050 - || || 25 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101051 - || || 25 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101052 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101053 - || || 26 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101054 - || || 26 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101055 - || 1998 RL || 1 de setembre, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101056 - || || 10 de setembre, 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 101057 - || || 15 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101058 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101059 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101060 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101061 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101062 - || || 15 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101063 - || || 14 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101064 - || || 12 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101065 - || || 13 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101066 - || || 13 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101067 - || || 14 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101068 - || || 14 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101069 - || || 15 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101070 - || || 14 de setembre, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101071 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101072 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101073 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101074 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101075 - || || 13 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101076 - || || 15 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101077 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101078 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101079 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101080 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101081 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101082 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101083 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101084 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101085 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101086 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101087 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101088 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101089 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101090 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101091 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101092 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101093 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101094 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101095 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101096 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101097 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101098 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101099 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101100 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
1